Воронцовский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование

Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 

Воронцовский сельсовет Усть-Енисейского района, с 1989: администрация посёлка Воронцово, на уровне муниципального устройство территория сельсовета упразднена в 2004 году с образованием Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на уровне административно-территориального устройства сельская администрация упразднена в 2010 году в соответствующем административном районе.

Тамбовская область 

Воронцовский сельсовет Знаменского района